Ambassa steht für
 Ambassa (Gattung), eine Pflanzengattung
 Ambassa (Tripura), Stadt im indischen Bundesstaat Tripura

Ambassa ist der Familienname folgender Personen:
 Collyns Ambassa (* 1995), tschadischer Fußballspieler
 Faustin Ambassa Ndjodo CICM (* 1964), Bischof von Batouri